Umbasi ist ein Dorf im Bundesstaat Central Equatoria im Südsudan.

Der Ort liegt im Südwesten des Bundesstaates, etwa 100 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Juba, an der Straße zwischen Yei und Morobo.

Quellen 
 National Geospatial-Intelligence Agency: GeoNames Search

Ort im Südsudan
Ort in Afrika